Пятый Кубок ярмарок был разыгран с 1962 по 1963 год. В турнире участвовали пять сборных команд городов, три из них уступили в первом раунде. «Валенсия» в финале обыграла «Динамо» (Загреб) в двух матчах и защитила своё право на обладание Кубком.

Первый раунд 

|}

Второй этап 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал

Примечания

Ссылки 
 Кубок ярмарок на сайте Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Футбол в Европе в 1962 году
Футбол в Европе в 1963 году
Кубок ярмарок